Die Spielzeit 2016/17 war die zehnte reguläre Spielzeit nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer Nationalliga A in National League A. Die reguläre Saison begann am 7. September 2016 mit der Partie ZSC Lions gegen den HC Ambrì-Piotta und endete am 25. Februar 2017. Die Playoffs und Playouts begannen am 4. März 2017.

Modus 

Gespielt werden von den 12 Teams zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gibt es pro Team je 6 Zusatzbegegnungen gegen 3 Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost, Zentral, West) festgelegt sind. Insgesamt bestreitet also jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach ermitteln die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Die Viertelfinale und Halbfinale sowie das Finale werden nach dem Modus Best-of-Seven gespielt.

Die anderen vier Mannschaften ermitteln in den Playouts diejenige Mannschaft, die gegen den Meister der National League B um den Klassenerhalt spielen muss.

Teilnehmer 

In der Saison 2016/17 sind zwölf Mannschaften in der NLA vertreten – dieselben zwölf wie in der Vorsaison.

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
Stand: Saisonende 2016/17

Beste Torhüter 
(Torhüter mit mindestens 15 Spielen)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett:  Bestwert

Stand: Saisonende 2016/17

Playoffs

Playoff-Baum 
Für jede Runde wurden die Paarungen anhand der Tabelle in der Qualifikation erneut ermittelt. Gespielt wurde nach dem Best-of-Seven-Modus.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden vom 4. bis zum 16. März 2017 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinal 
Die Halbfinalserien fanden vom 21. März bis zum 1. April 2017 statt.

HR = Hauptrunde

Final

Meistermannschaft des SC Bern

Playouts

Modus 
Nach dem Ende der regulären Saison bestritten die Teams auf den Plätzen neun bis zwölf eine Platzierungsrunde, wobei die Mannschaften die Punkte aus der Hauptrunde mitnahmen.

Nach der Abstiegsrunde, die sechs Spieltage betrug, ermittelten die beiden Vereine auf den Plätzen elf und zwölf im Modus Best of Seven den Letztplatzierten der NLA, dieser musste anschließend die Liga-Qualifikation gegen den Meister der NLB bestreiten.

Platzierungsrunde 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, NNV = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playout-Final 

Der Playout-Final fand vom 21. bis zum 30. März 2017 statt.

HR = Hauptrunde (inkl. Platzierungsrunde)

Liga-Qualifikation 

Die Liga-Qualifikation wurde als Playoffserie Best of Seven ausgetragen. Der Verlierer der Playouts traf auf den Meister der National League B.

Weblinks 

 National League

Einzelnachweise 

2016
Eishockeysaison 2016/17